Amphisbaena punctata est un synonyme attribué à deux espèces d'amphisbènes :
 Amphisbaena punctata  Wied, 1825, synonyme de Amphisbaena microcephalum (Wagler, 1824) ;
 Amphisbaena punctata  Bell, 1827 nec Wied, 1825, synonyme de Cadea blanoides Stejneger, 1916.

Synonyme d'amphisbènes (nom scientifique)
Amphisbaenidae
Cadeidae